Бушной — неоднозначный термин. Значения:
 Бушной — чеченский тайп.
 Бушной, Евгений Моисеевич (1910-?) — советский футболист, вратарь.